Дайновское княжество (Дайнавское княжество) — удельное княжество XIII—XIV вв. в составе Великого княжества Литовского. Занимало территорию между Неманом (правые притоки Дитва, Гавья с р. Жижмой) и Вилией. По реке Котра граничило с Городенским княжеством. В настоящее время некоторыми исследователями существование княжества отрицается.

История
Первые летописные сведения об удельном ятвяжском княжестве Дайнова датируются 1255 годом. Позже упоминается под 1259 годом в грамоте князя Миндовга в связи с Ливонским орденом. В 1270-е годы во владении литовского князя Трайдена, при котором и вошло в состав Великого княжества Литовского.

Население
Население княжества — потомки балтоязычного племени ятвягов, позже ассимилированного славянами и литвой.

Отражение в топонимии
Деревни с живущими в них ятвягами назывались Ятвязь и Дайнова (Дайна — это традиционная народная литовская песня, а Дайнова — радуга). 

Ныне Дайнава (иначе именуемая Дзукией) — историческая область на юге Литовской республики, а также расположенная там пуща Дайнава. А также в Литве имеются ещё 11 топонимов «Дайнава»: 
районы городов Каунас и Алитус, 
а также населённые пункты в 
Электренском самоуправлении, 
Кайшядорском районе, 
Укмергском районе, 
Варенском районе, 
Вильнюсском районе
три в Шальчининкском районе
железнодорожная станция Дайнава в Алитусском районе. 
В литовском городе Алитусе базируется футбольный клуб «Дайнава». 
В Белоруссии 9 топонимов «Дайнова» (), 6 из них в Гродненской области (1 в Островецком районе, 2 в Вороновском районе, 1 в Ивьевском районе и 2 в Лидском районе) и 3 в Минской области (2 в Воложинском районе и 1 в Пуховичском районе).

А. Каминский пишет, что на территории исторической Литвы было 28 поселений Дайнова. Они располагались вплоть до Минска. По другой, левой, стороне Немана находились селения Ятвязь.

Примечания

См. также 
 Судавия

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя. У 18 т. Т. 6. — Мінск, 1998.
 Дайнова / В. С. Поздняков // Республика Беларусь : энциклопедия: [в 7 т.]. — Минск, 2006. — Т. 3. — С. 299.
 Да пытання аб лакалізацыі Дайнаўскага княства / Валеры Сліўкін // Лідскі летапісец: Краязнаўчы гіст.-літ. часоп. ― 2010. ― № 2. ― С. 24―29.
 Иллюстрированная хронология истории Беларуси. ― 2-е изд., доп. ― Мн., 2000.

Ссылки 

Удельные княжества в составе Великого княжества Литовского
История Литвы
История Белоруссии
Дзукия